Possibles Média est une société de production créée en 2008. Le fondateur Serge Noël, est également président et producteur.

Parmi les collaborateurs au fil des ans Michael (Leslie) Rowe, Simon Galiero, Philippe Faucon

Films produits 
 2019 :  It Must Be Heaven, Sélection officielle, Cannes..
 2016 :  Early Winter, prix Venice Days (Mostra).
 2015 : Fatima, prix Louis-Delluc, César Meilleur Film.
 2009 : Nuages sur la ville, prix Focus au FNC

Notes et références

Liens externes 
 
 

Société de production de cinéma ayant son siège au Canada
Société de production et de distribution audiovisuelle fondée en 2008